Овсяниково — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Овсяниково — деревня в Судогодском районе.

Ивановская область 
 Овсяниково — деревня в Ильинском районе.

Костромская область 
 Овсяниково — деревня в Буйском районе.
 Овсяниково — деревня в Кологривском районе.
 Овсяниково — деревня в Макарьевском районе.
 Овсяниково — деревня в Сусанинском районе.

Нижегородская область 
 Овсяниково — деревня в Ковернинском районе.

Новгородская область 
 Овсяниково — деревня в Марёвском районе.

Псковская область 
 Овсяниково — деревня в Новосокольническом районе.

Тверская область 
 Овсяниково — деревня в Калязинском районе.
 Овсяниково — деревня в Кимрском районе.
 Овсяниково — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Овсяниково — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Овсяниково — деревня в Любимском районе.
 Овсяниково — деревня в Некоузском районе.

См. также 
 Овсянниково
 Большое Овсяниково
 Малое Овсяниково
 Овсяники